L'Alfeo o Anapo (en temps clàssics Anapus o Anapos) és un riu de Sicília que neix prop de la moderna Busceni i desaiguava al gran port de Siracusa. Part del seu curs era vorejat de maresmes que van provocar en part el desastre de l'expedició atenenca (411 aC) i dels cartaginesos en algun dels setges a la ciutat de Siracusa. El riu era considerat una divinitat en forma d'home jove suposat marit de la nimfa Cyane.

Rius de Sicília
Rius italians de la mar Jònica